Тулушка — название населённых пунктов:

Россия 
 Тулушка — посёлок в Сабинском районе Татарстана.

Украина 
 Тулушка — село в Конотопском районе Сумской области.